«Певец джаза» — это название имеют несколько фильмов:
«Певец джаза» — фильм 1927 года с Элом Джолсоном в главной роли, реж. Алан Кросленд (США)
«Певец джаза» — фильм 1980 года с Нилом Даймондом в главной роли, реж. Ричард Фляйшер (США)